Schweizer Supercup steht für folgende Wettbewerbe:

Schweizer Fussball-Supercup
Schweizer SuperCup (Handball, Männer)
Schweizer SuperCup (Handball, Frauen)
Indoor Sports Supercup (Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball; Männer und Frauen)